

Geografia 
 Francia
 Béthisy-Saint-Martin – comune nella regione dell'Alta Francia
 Béthisy-Saint-Pierre – comune nella regione dell'Alta Francia